7133 Kasahara – asteroide della fascia principale

Persone 

 Hiroko Kasahara – una doppiatrice giapponese
 Kunihiko Kasahara – maestro origami giapponese
 Shigeyoshi Kasahara – allenatore di pallacanestro giapponese
 Shigeru Kasahara – lottatore giapponese
 Takashi Kasahara – calciatore giapponese